Säsongen 2009/2010 spelade Örebro HK i Hockeyallsvenskan, klubben avslutade säsongen på en tionde plats. Peter Andersson var klubbens huvudtränare.

Säsongen
I mötet mellan Örebro HK och Bofors IK i Karlskoga den 13 december 2009 drabbades Örebrospelaren Niklas Lihagen av plötsligt hjärtstillestånd och föll ihop på isen. Matchen avbröts efter 8 minuter och mycket tack vare Ishockeydomaren Wolmer Edqvist och Bofors sjukvårdare Peter Carlsson hjärt-lungräddning kvicknade Lihagen till. Wolmer Edqvist fick för sin insats TV-sportens Sportspegelpris i samband med Svenska idrottsgalan 2010. Den avbrutna matchen mellan Örebro och Bofors återupptogs i Nobelhallen den 21 december 2009 och vanns av Bofors.

Den 22 februari 2010 i omgång 47 säkrade klubben kontraktet för spel i Allsvenskan säsongen 2010/2011, detta genom vinst med 5-3 mot IF Sundsvall Hockey. Örebro gjorde säsongen 2009/2010 en fin säsong och stod för en frejdig offensiv. Detta avspeglade sig inte minst i poängligorna där flera representanter från Örebro Hockey placerat sig högt. (Conny Strömberg 1-a, Henrik Löwdahl 4-a och Fredrik Orrsten 9-a.)swehockey.se

Tabeller

Serietabell

Lag 1-3 gick direkt vidare till Kvalserien till Elitserien 2010, lag 4-7 spelade om en ytterligare kvalserie i Playoff och lag 13-14 gick till Kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Referenser

Noter

Externa länkar
 Officiell webbplats

Sport i Sverige 2009
Sport i Sverige 2010
2009/2010
Ishockeysäsongen 2009/2010 efter lag